Aebli ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Aebli (* 1978), Schweizer Bobsportler
 Hans Aebli (1923–1990), Schweizer Psychologe
 Heinrich Aebli (* 1933), Schweizer Politiker (FDP) und Entwicklungshelfer
 Kurt Aebli (* 1955), Schweizer Schriftsteller

Siehe auch:
 Ebli
 Aepli